Straight Outta Cashville — дебютный студийный альбом американского рэпера Young Buck, который был выпущен 24 августа 2004 года через лейблы G-Unit Records & Interscope Records. Альбом дебютировал под номером три в чарте Billboard 200. Примерно 261 000 копий было продано в первую неделю. Диск был сертифицирован RIAA как платиновый.

Об альбоме 
Название альбома намекает на группу N.W.A., их альбома Straight Outta Compton и является неологизмом в Нашвилле (его родной город).

Синглами с этого альбома стали: «Let Me In», «Shorty Wanna Ride» и «Look at Me Now». Гостями альбома стали рэперы не только члены группы G-Unit; но и другие артисты: Lil' Flip, David Banner, D-Tay, Ludacris, The Game и Stat Quo. Продюсерами альбома стали Lil Jon, Kon Artis, и Klasic из The Bullets Production Team.

Список композиций

Использованные семплы 
«Prices On My Head»:
«If You Were My Woman» от Latimore
«Bonafide Hustler»:
«If Loving You Is Wrong (I Don't Want to be Right)» от Bobby Blue Bland
«Bang, Bang»:
«Bang, Bang» — Nancy Sinatra
«Thou Shall»:
«Smokey Rainclouds» — Andrey Vinogradov
«Black Gloves»:
«Que Protesten» — Chucho Avellanet
«Walk With Me»:
«If It's In You To Do Wrong» от The Impressions

Примечания 

Альбомы Interscope Records
Альбомы на английском языке
Дебютные альбомы 2004 года
Хип-хоп-альбомы
Альбомы G-Unit Records
Альбомы, спродюсированные DJ Paul